Termanzia, moglie di Teodosio il Vecchio e madre di Teodosio I ()
 Termanzia, sorella maggiore di Serena, figlia di Onorio (fratello di Teodosio I)
 Termanzia, figlia di Stilicone e Serena, moglie di Onorio